Калатозишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Калатозишвили, Георгий Михайлович (1929—1984) — грузинский кинооператор, кинорежиссёр, актёр и сценарист.